Vrbaška est un toponyme qui peut désigner :
la Vrbaška, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de l'Una ;
Vrbaška, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie.